Чемпионат Азии по регби (), сокращённо ARC — ежегодное регбийное соревнование среди регбийных сборных Азии. Основан в 1969 году как Азиатский турнир регби (), с 2008 по 2014 годы носил название Азиатский Кубок пяти наций ().

Победитель этого турнира считается чемпионом Азии. В Топ-Дивизионе соревнуются три лучшие азиатские команды, в Дивизионе 1 и Дивизионе 2 — по четыре команды. Дивизион 3 разделён на Западный, Восточный и Юго-Центральный Дивизионы, в каждом из которых выступают по три команды. Рекордсменом по числу побед является сборная Японии, которая одержала 25 побед из 30, начиная с 1969 года. Победную серию Японии, начавшуюся в 2004 году, только в 2018 году сенсационно прервал Гонконг, однако Япония в том турнире не участвовала в связи с подготовкой к домашнему чемпионату мира.

История

Чемпионат Азии (1969—2008) 
Первый  состоялся в 1969 году, титул разыграли команды Тайваня, Гонконга, Японии, Южной Кореи и Таиланда, победу одержала команда Японии. Чемпионат проводился каждые два года в течение первых четырёх десятилетий. Гегемонию японской сборной в  прервала сборная Южной Кореи, выиграв титул. Число участников варьировалось от года в год и выросло до 12 команд. С 1969 по 1996 годы существовал один дивизион из двух групп, но в 1998 году был учреждён второй дивизион, и чемпионат стал расширяться.

С 2003 по 2007 годы проводилась , которая шла в дополнение с чемпионатом Азии по регби. В 2004 году был образован третий дивизион чемпионата Азии.

Азиатский Кубок пяти наций (2008—2014) 
В 2008 году турнир был преобразован в Азиатский Кубок пяти наций, который проводился ежегодно. Был введён формат дивизионов с выбыванием и повышением в классе. Победитель Дивизиона 2 заменял занявшего последнее место в Дивизионе 1, а победитель Дивизиона 1 заменял занявшего последнее место в Кубке пяти наций. Третий дивизион не существовал в первоначальные годы, его заменяли региональные дивизионы. В низшие дивизионы не выбывали только команды Японии, Гонконга и Южной Кореи.

Чемпионат Азии по регби (2015—) 
Прежнее название турниру вернули в 2015 году. Три ведущие команды образовали Дивизион трёх наций: чтобы попасть в него, победителю Дивизиона 1 надо победить занявшего 3-е место в Дивизионе трёх наций.

Формат

Дивизионы 
Действующий формат предусматривает разделение турнира по дивизионам с возможностью выбывания и повышения в классе, начиная с Дивизиона 1 и заканчивая Дивизионом 3. Это не применяется к Дивизиону трёх наций: победитель стыкового матча между занявшей 3-е место в Дивизионе трёх наций сборной и победительницей Дивизиона 1 будет играть в Дивизионе трёх наций, проигравший идёт в Дивизион 1. Обладатель последнего места в высшем дивизионе автоматически отправляется в низший, победитель низшего автоматически отправляется в высший. Две худшие команды Дивизиона 2 отправляется в один из региональных Дивизионов 3 — Западный, Восточный или Юго-Центральный. Только победители Юго-Центрального и Восточного Дивизионов могут попасть в Дивизион 2, так как команды Западного Дивизиона не являются полноценными членами World Rugby.

Очки 
В Дивизионе трёх наций каждая команда играет дома и в гостях против своего соперника. По правилам 2015 года, команда получала за победу 5 очков, за ничью — 3 очка, очки за проигрыш как таковой не начислялись. Два бонусных очка могут быть заработаны либо за счёт не менее 4 попыток, занесённых за матч, либо если команда проигрывала с разницей не более 7 очков. С 2016 года команда получает 4 очка за победу и одно очко за ничью, бонусные очки начисляются по тому же принципу. С первого по третий дивизионы команды проводят только один матч против каждого противника: одна из команд играет матчи только дома, остальные на выезде. Правила начисления очков те же самые.

Дивизионы 
Дивизионы по состоянию на 2019 год:

Чемпионы

Чемпионат Азии 

Примечания:
 Команда выбыла в низший дивизион.

 Команда должна сыграть стыковой матч с победителем дивизиона.

 Японии не нужно было отбираться на чемпионат мира 2019 года — она была его хозяйкой, поэтому в турнире как квалификации на чемпионат мира не участвовала. В 2019 году Япония выступала в Кубке тихоокеанских наций.

Дивизионы 

Примечания:
 Команда выбыла в низший дивизион.

 Команда вышла в высший дивизион или в стыковые матчи за право туда попасть.

См. также 
 
 Регби Азии

Примечания

Ссылки 
 Asia Rugby 
 ARFU Asian 5 Nations 
 New structure announced 
 World Rugby 

Турниры по регби
Чемпионат Азии по регби
Регби в Азии